Вести има више значења:

Вести - дневне новине из Франкфурта на српском језику;
ТВ Вести - тв станица из Русије.
Вести (новине из Ужица)
 Вести (ТВ канал)